

Sigle 
 Technische Universität Wien – Università tecnica di Vienna

Codici 
 tuw – codice ISO 639-5 delle lingue tunguse